Klas peut désigner :

Patronymie 
 Klas est un prénom masculin, apparenté étymologiquement à Nicolas, tout comme . Cette forme est principalement utilisée en Suède. Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Klas.
 Eri Klas (1939-2016), chef d'orchestre estonien.

Industrie 
 Klas, industriel du secteur agroalimentaire, dont le siège se trouve en Bosnie-Herzégovine.

Homonymie de patronyme
Prénom masculin